Иас — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Иас — царь Аргоса;

 Иас — аркадянин, отец Аталанты;

 Иас — аркадянин, современник Геракла;

 Иас — сын Элевфера;

 Иас — царь Орхомена;

 Иас — сын Сфела, упомянутый в «Илиаде»;

 Иас — отец Дметора;

 Иас — отец Непеи;

 Иас — отец Кефея;

 Иас — отец Палинура;

 Иас — отец Иапига;

 Иас — эпоним аргосской колонии в Карии.